Kathu steht für:

 Amphoe Kathu, ein Distrikt in der Provinz Phuket, Thailand
 Kathu (Südafrika), eine Stadt in der Provinz Nordkap, Südafrika